El nombre de Diego de Álava puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Diego de Álava y Esquivel (m. 1562). Prelado español que llegó a ser obispo de Córdoba, Ávila y Astorga.
 Diego de Álava y Viamont (nacido en 1557). Ingeniero, militar y escritor español.